Een verkeersweg:
 N921 (België)
 N921 (Nederland), zie Provinciale weg 921

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing